Juan Segura peut faire référence à plusieurs personnalités :

 Juan Bautista Quirós Segura (1853-1934), un homme politique, président du Costa Rica
  écrivain espagnol du 
 Juan de Segura, un sculpteur espagnol du 
 Juan Herrera Segura, personnalité politique espagnole	
 Juan José Segura (1901-), un peintre et graveur mexicain
 (1923–1993), écrivain et historien argentin 
 , un membre de l'académie de la langue aragonaise
 Juán Segura (1898–1989) architecte mexicain
  (1956-), peintre espagnol
  (1911–1972) architecte espagnol
  (1908–1985), chanteur 
  (1955-) diplomate espagnol et prêtre catholique

Références